Wujiang (stad), een stad in de Chinese provincie Jiangsu
 Wujiang (rivier), een rivier in de Chinese provincie Guizhou